Tobias Löffler (ur. 19 lipca 1994) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu ST Schonach-Rohrhardsberg, brązowy medalista drużynowy Mistrzostw Świata Juniorów 2013.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował w 2011 podczas zawodów Alpen Cup w słoweńskim Kranju. 14 stycznia 2012 po raz pierwszy wziął udział w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt, zajmując 30. miejsce. W lutym 2012 zajął z drużyną 5. miejsce podczas mistrzostw świata juniorów w tureckim Erzurum. W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył brązowy medal.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty T. Löfflera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994